Риндфлейш () — говядина.
 Риндфлейш — немецкий дворянин из Реттингена во Франконии, устроивший в 1298 году .
 Риндфлейш, Эдуард фон (1836—1908) — немецкий медик-патолог.